Příjmení Toušek (Toušková), Touschek, Tauschek, Tauscheck:

Toušek 
 František Toušek (1897 – 1944), československý politik
 Václav Toušek
 Václav Toušek (fotograf) (* 1948, Praha), fotograf
Zdimír Toušek (1915-1944), československý zahraniční voják, odbojář
 Yvonne Tousek
 Andrea Toušková (* 1992)
Kapka Toušková (1940 - 2021) akademická sochařka

Touschek 
 Bruno Touschek

Tauschek 
 Gustav Tauschek

Související články 
 Touškov

Česká příjmení